Plaatsen:
 Fordham (Cambridgeshire)
 Fordham (Essex)
 Fordham (Norfolk)
 Fordham (Bronx), een wijk in The Bronx, New York

Personen:
 Andy Fordham, Brits darter
 Julia Fordham, Brits zangeres
 Todd Fordham, Amerikaans football-speler

'''Overig:
 Universiteit van Fordham, Universiteit in de Verenigde Staten
 Fordham Rams, de sportteams van bovenstaande universiteit
 Fordham Spire, een wolkenkrabber in Chicago, Verenigde Staten
 The Fordham, een wolkenkrabber in Chicago, Verenigde Staten